Тепеикан има више значења:

 Тепеикан (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепеикан, Лос Баез (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепеикан (Зокијапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику